|}

Die Xinjiang-Nordbahn () ist eine Eisenbahnstrecke in China und Kasachstan. Sie verbindet den Bahnhof Dostyk in Kasachstan an der kasachisch-chinesischen Grenze, Alashankou in China und Ürümqi Südbahnhof in China.

In Dostyk beginnt die Bahnstrecke nach Aqtoghai nach einem Spurwechsel auf Breitspur. In Ürümqi Südbahnhof schließt sich die Bahnstrecke Lanzhou–Xinjiang an. In Jinghe zweigt die Bahnstrecke Jinghe–Korgas ab. In Toutunhe  (Ürümqi-Dsungarei-Bahn) und Kuytun besteht Anschluss nach Altay (Bahnstrecke Kuytun–Beitun), sodass dies eine Ringstrecke bildet. Die Strecke ist 472 Kilometer lang, davon 8 Kilometer auf kasachischem Gebiet und 464 Kilometer in der Volksrepublik China.

Die Spurweite beträgt 1435 mm (Normalspur). Die Strecke wird von der chinesischen Eisenbahngesellschaft China Railway betrieben. Seit 1990 besteht ein Lückenschluss zwischen den Grenzbahnhof Dostyk und Alashankou. Für den Personenfernverkehr eröffnete die Strecke erst 1992.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bahnstrecke in Kasachstan
Bauwerk in Xinjiang
Verkehr (Xinjiang)